Constantino de Braganza y Mendonça (1528 — 14 de junio 1575) noble de Portugal, miembro de la dinastía de Braganza, 20º gobernador de las Indias portuguesas, el 7º de ellos con el título de virrey. Era hijo del duque de Braganza, Jaime I, y de su prima Juana María de Mendonça.

Encabezó en 1548 una gran embajada al rey Enrique II de Francia.

Biografía 
El trienio que pasó en Goa fue un gobierno prodigioso. Conquistó Damão al rey de Cambaia, que fugó de la ciudad sin derramar sangre, y tomó también la fortaleza vecina de Balsar. Habiendo llevado para Goa el «diente de Buda», adorado por los orientales, recusó el rescate que los creyentes le oferecian y luego devolvió el diente. En 1561 Constantino regresó a Portugal.

Dice Boxer en «O Império colonial português (1415-1825», 2ª edición, página 89, que la «posición de la Iglesia Católica Romana en Portugal y en su império ultramarino era ya poderosa en 1550 y fue aún más reforzada por la Contrarreforma, a que Portugal adhirió inmediata e incondicionalmente.» 

Continua: Los padres tenían generalmente inmunidad; las Órdenes religiosas y la Iglesia poseían cerca de 1/3 de la tierra disponíble en Portugal y muchas de las mejores tierras de la India portuguesa. Los «padres y los prelados pasabam muchas veces la vida entera en Asia, teniendo así una influencia continua que contrastaba com los períodos trienales de permanencia de los virreyes y gobernadores (…).» «(…) en una época profundamente religiosa, el império marítimo portugués en Asia puede ser descrito como una empresa militar y marítima moldada en una forma eclesiástica.» «Cuando algunos oficiales de la Corona protestaron contra el virrey, Constantino de Braganza, contra sus esfuerzos para convertir, de una manera o de otra, a los indígenas locales, explicando que de ese modo la colecta de los impuestos de la Corona seria dificultada, el le replicó, como príncipe muy cristiano, que prefería, para honra de la Hacienda Real y la glória de Su Alteza, la conversión de los canarim más pobres de aquella isla a todos los lucros obtenidos sobre aquellas tierras y de las carracas cargadas con pimienta, y que arriesgaría todo para la salvación duma só alma. Y no eran palabras sin fundamento», continua Boxer: «porque fue el mismo virrey que rechazo la oferta del rey de Pegu para pagar un rescate real por la relíquia sagrada del diente de Buda, de que el se había apoderado en Jafanapatão».

Ancestros

Referencias 

Gobernadores de la India portuguesa
Nobles de Portugal del siglo XVI
Casa de Braganza